Friedrich Adler – politico austriaco
 Friedrich Adler – architetto tedesco
 Friedrich Adler – designer e artista tedesco